Подвис може да се отнася за:

 Подвис, село в област Бургас, България;
 Подвис, село в област Смолян, България;
 Подвис, село в община Кичево, Република Македония;
 Подвис, село в община Кривогащани, Република Македония;
 Подвис, село в община Княжевац, Сърбия.
 Подвис, улица в град Варна